Köping (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Köping (stad), de hoofdstad van deze gemeente.